Ђ има више значења. Може да се односи:
 Ђ (ћириличко)
 Ђ (слово латинице)
 Ђаре (репер)